Winnemucca peut désigner : 

 une ville de l'État du Nevada (comté de Humboldt), aux États-Unis : Winnemucca (Nevada) ;
 une écrivaine amérindienne : Sarah Winnemucca (vers 1844 - ) ;
 un cratère sur Vénus : Winnemucca (cratère)